Jean-Baptiste Victor Chanez (1746-1825), général français de la Révolution et de l’Empire
 Roger Chanez (né en 1940), poète vaudois
 Sarah Chanez, actrice française

Prénom 
C'est aussi un prénom notamment porté par
 Chanez Ayadi

Voir aussi 
 Rue Chanez, en hommage au général dans laquelle est aussi située la villa Chanez